Die Ewige Tabelle der IPKO Superliga beinhaltet alle Ergebnisse der kosovarischen Fußballliga, der IPKO Superliga, seit ihrer Neugründung nach der Unabhängigkeitserklärung im Jahre 2008.
Farblich hinterlegte Vereine spielen in der Saison 2018/19 in der IPKO Superliga.

Einzelnachweise 

IPKO Superliga
!